Gonçalves Ferreira é um distrito do município brasileiro de Caruaru, no agreste do estado de Pernambuco. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de  habitantes, sendo  homens e  mulheres. Foi criado pela Lei nº 3, em 30 de dezembro de 1953.

Ver também 
 Distritos do Brasil

Ligações externas 
 
 

Distritos de Caruaru